Bruce Leslie McLaren, novozelandski dirkač Formule 1, * 30. avgust 1937, Auckland, Nova Zelandija, † 2. junij 1970, West Sussex, Anglija, Združeno kraljestvo.

Bruce McLaren je pokojni novozelandski dirkač Formule 1 in ustanovitelj moštva McLaren. Debitiral je v sezoni 1959 s Cooperjem, ko je že na prvi dirki sezone za Veliko nagrado Nemčije osvojil prve točke s petim mestom, na svoji tretji dirki za Veliko nagrado Velike Britanije prve stopničke za tretjo mesto ter na zadnji dirki sezone za Veliko nagrado ZDA prvo zmago. V naslednji sezoni 1960 je z zmago na Veliki nagradi Argentine ter še tremi drugimi in dvema tretjima mestoma osvojil drugo mesto v prvenstvu. Po nekoliko slabši sezoni 1961, je v sezoni 1962 s svojo tretjo zmago na dirki za Veliko nagrado Monaka ter še enim drugim in tremi tretjimi mesti osvojil tretje mesto v prvenstvu. Od sezone 1966 je dirkal za svoje moštvo McLaren in z njim tudi osvojil prvo zmago v sezoni 1968 na dirki za Veliko nagrado Belgije, kar je bila njegova četrta in zadnja zmaga, ter tretje mesto v prvenstvu sezone 1969 s tremi uvrstitvami na stopničke. Po dveh odstopih in enem drugem mestu v sezoni 1970 se je smrtno ponesrečil na testiranjih na stezi Goodwood Circuit v Angliji.

Popolni rezultati Formule 1

|-
| 
! Cooper Car Company
! Cooper T45 F2
! Climax Straight-4
| ARG
| MON
| NIZ
| 500
| BEL
| FRA
| VB
|bgcolor="#CFCFFF"| NEM5
| POR
| ITA
|bgcolor="#CFCFFF"| MAR12
| 
| 
! -
! 0
|-
|rowspan="2"| 
!rowspan="2"| Cooper Car Company
! Cooper T45 F2
!rowspan="2"| Climax Straight-4
|bgcolor="#CFCFFF"| MON5
| 500
| NIZ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
!rowspan="2"| 6.
!rowspan="2"| 16½
|-
! Cooper T51
|
|
|
|bgcolor="#DFFFDF"| FRA5
|bgcolor="#FFDF9F"| VB3
|bgcolor="#EFCFFF"| NEMRet
|bgcolor="#EFCFFF"| PORRet
|bgcolor="#EFCFFF"| ITARet
|bgcolor="#FFFFBF"| ZDA1
|
|
|
|
|-
|rowspan="2"| 
!rowspan="2"| Cooper Car Company
! Cooper T51
!rowspan="2"| Climax Straight-4
|bgcolor="#FFFFBF"| ARG1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#DFDFDF" rowspan="2"|  2.
|bgcolor="#DFDFDF" rowspan="2"|  34 (37)
|-
! Cooper T53
|
|bgcolor="#DFDFDF"| MON2
|| 500
|bgcolor="#EFCFFF"| NIZRet
|bgcolor="#DFDFDF"| BEL2
|bgcolor="#FFDF9F"| FRA3
|bgcolor="#DFFFDF"| VB4
|bgcolor="#DFDFDF"| POR2
|| ITA
|bgcolor="#FFDF9F"| ZDA3
|
|
|
|-
| 
! Cooper Car Company
! Cooper T55
! Climax V8
|bgcolor="#DFFFDF"| MON6
|bgcolor="#CFCFFF"| NIZ12
|bgcolor="#EFCFFF"| BELRet
|bgcolor="#DFFFDF"| FRA5
|bgcolor="#CFCFFF"| VB8
|bgcolor="#DFFFDF"| NEM6
|bgcolor="#FFDF9F"| ITA3
|bgcolor="#DFFFDF"| ZDA4
|
|
|
|
|
! 8.
! 11
|-
| 
! Cooper Car Company
! Cooper T60
! Climax V8
|bgcolor="#EFCFFF"| NIZRet
|bgcolor="#FFFFBF"| MON1
|bgcolor="#EFCFFF"| BELRet
|bgcolor="#DFFFDF"| FRA4
|bgcolor="#FFDF9F"| VB3
|bgcolor="#DFFFDF"| NEM5
|bgcolor="#FFDF9F"| ITA3
|bgcolor="#FFDF9F"| ZDA3
|bgcolor="#DFDFDF"| JAR2
|
|
|
|
|bgcolor="#FFDF9F"| 3.
|bgcolor="#FFDF9F"| 27 (32)
|-
| 
! Cooper Car Company
! Cooper T66
! Climax V8
|bgcolor="#FFDF9F"| MON3
|bgcolor="#DFDFDF"| BEL2
|bgcolor="#EFCFFF"| NIZRet
|bgcolor="#CFCFFF"| FRA12
|bgcolor="#EFCFFF"| VBRet
|bgcolor="#EFCFFF"| NEMRet
|bgcolor="#FFDF9F"| ITA3
|bgcolor="#CFCFFF"| ZDA11
|bgcolor="#EFCFFF"| MEHRet
|bgcolor="#DFFFDF"| JAR4
|
|
|
! 6.
! 17
|-
|rowspan="2"| 
!rowspan="2"| Cooper Car Company
! Cooper T66
!rowspan="2"| Climax V8
|bgcolor="#EFCFFF"| MONRet
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
!rowspan="2"| 7.
!rowspan="2"| 13
|-
! Cooper T73
|
|bgcolor="#CFCFFF"| NIZ7
|bgcolor="#DFDFDF"| BEL2
|bgcolor="#DFFFDF"| FRA6
|bgcolor="#EFCFFF"| VBRet
|bgcolor="#EFCFFF"| NEMRet
|bgcolor="#EFCFFF"| AVTRet
|bgcolor="#DFDFDF"| ITA2
|bgcolor="#EFCFFF"| ZDARet
|bgcolor="#CFCFFF"| MEH7
|
|
|
|-
|rowspan="2"| 
!rowspan="2"| Cooper Car Company
! Cooper T73
!rowspan="2"| Climax V8
|bgcolor="#DFFFDF"| JAR5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
!rowspan="2"| 9.
!rowspan="2"| 10
|-
! Cooper T77
|
|bgcolor="#DFFFDF"| MON5
|bgcolor="#FFDF9F"| BEL3
|bgcolor="#EFCFFF"| FRARet
|bgcolor="#CFCFFF"| VB10
|bgcolor="#EFCFFF"| NIZRet
|bgcolor="#EFCFFF"| NEMRet
|bgcolor="#DFFFDF"| ITA5
|bgcolor="#EFCFFF"| ZDARet
|bgcolor="#EFCFFF"| MEHRet
|
|
|
|-
|rowspan="2"| 
!rowspan="2"| Bruce McLaren Motor Racing
!rowspan="2"| McLaren M2B
! Ford V8
|bgcolor="#EFCFFF"| MONRet
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#DFFFDF"| ZDA5
|bgcolor="#EFCFFF"| MEHRet
|
|
|
|
!rowspan="2"| 16.
!rowspan="2"| 3
|-
! Serenissima V8
|
|bgcolor="#FFFFFF"| BELDNS
| FRA
|bgcolor="#DFFFDF"| VB6
|bgcolor="#FFFFFF"| NIZDNS
| NEM
| ITA
|
|
|
|
|
|
|-
|rowspan="3"| 
! Bruce McLaren Motor Racing
! McLaren M4B
! BRM V8
| JAR
|bgcolor="#DFFFDF"| MON4
|bgcolor="#EFCFFF"| NIZRet
| BEL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
!rowspan="3"| 14.
!rowspan="3"| 3
|-
! Anglo American Racers
! Eagle T1G
! Weslake V12
|
|
|
|
|bgcolor="#EFCFFF"| FRARet
|bgcolor="#EFCFFF"| VBRet
|bgcolor="#EFCFFF"| NEMRet
|
|
|
|
|
|
|-
! Bruce McLaren Motor Racing
! McLaren M5A
! BRM V12
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#CFCFFF"| KAN7
|bgcolor="#EFCFFF"| ITARet
|bgcolor="#EFCFFF"| ZDARet
|bgcolor="#EFCFFF"| MEHRet
|
|
|-
| 
! Bruce McLaren Motor Racing
! McLaren M7A
! Cosworth V8
| JAR
|bgcolor="#EFCFFF"| ŠPARet
|bgcolor="#EFCFFF"| MONRet
|bgcolor="#FFFFBF"| BEL1
|bgcolor="#EFCFFF"| NIZRet
|bgcolor="#CFCFFF"| FRA8
|bgcolor="#CFCFFF"| VB7
|bgcolor="#CFCFFF"| NEM13
|bgcolor="#EFCFFF"| ITARet
|bgcolor="#DFDFDF"| KAN2
|bgcolor="#DFFFDF"| ZDA6
|bgcolor="#DFDFDF"| MEH2
|
! 5.
! 22
|-
|rowspan="2"| 
!rowspan="2"| Bruce McLaren Motor Racing
! McLaren M7A
!rowspan="2"| Cosworth V8
|bgcolor="#DFFFDF"| JAR5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#FFDF9F" rowspan="2"| 3.
|bgcolor="#FFDF9F" rowspan="2"| 26
|-
! McLaren M7C
|
|bgcolor="#DFDFDF"| ŠPA2
|bgcolor="#DFFFDF"| MON5
|bgcolor="#EFCFFF"| NIZRet
|bgcolor="#DFFFDF"| FRA4
|bgcolor="#FFDF9F"| VB3
|bgcolor="#FFDF9F"| NEM3
|bgcolor="#DFFFDF"| ITA4
|bgcolor="#DFFFDF"| KAN5
|bgcolor="#FFFFFF"| ZDADNS
|bgcolor="#FFFFFF"| MEHDNS
|
|
|-
| 
! Bruce McLaren Motor Racing
! McLaren M14A
! Cosworth V8
|bgcolor="#EFCFFF"| JARRet
|bgcolor="#DFDFDF"| ŠPA2
|bgcolor="#EFCFFF"| MONRet
| BEL
| NIZ
| FRA
| VB
| NEM
| AVT
| ITA
| KAN
| ZDA
| MEH
! 14.
! 6
|}

Glej tudi
 seznam novozelandskih dirkačev

Opombe 

Novozelandski dirkači
Novozelandski vozniki Formule 1
Smrtno ponesrečeni dirkači
Cooperjevi dirkači Formule 1
McLarnovi dirkači Formule 1
Eaglovi dirkači Formule 1
Sprejeti v Mednarodni motošportni hram slavnih